Dormandi ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislas Dormandi (1898–1967), ungarisch-französischer Schriftsteller und Verleger
 Olga Dormandi (1900–1971), ungarische Malerin und Illustratorin